Padre Burgos bezeichnet:

 Padre Burgos (Quezon), eine Stadtgemeinde in der Provinz Quezon auf den Philippinen
 Padre Burgos (Southern Leyte), eine Stadtgemeinde in der Provinz Southern Leyte auf den Philippinen